Klon je potomak nespolnog razmnožavanja. To je skupina stanica ili organizama s potpuno istim genima kao roditelj.

Nespolno razmnožavanje - kloniranje
To je razmnožavanje u kojem ne dolazi do oplodnje, dovoljan je samo jedan roditelj, za razliku od spolnog pri kojem dolazi do oplodnje i potrebna su dva roditelja - muško i žensko.

Genetika

en:Clone (genetics)
pl:Klon (genetyka)